Сайфу́ллин и Сайфу́лин — татарская и башкирская фамилия. Происходит от арабского имени Сайфу-ллах ( — меч Аллаха) в честь арабского полководца эпохи Праведного халифата Халида бин Валида.
Известные носители:

 Сайфулин, Альберт (род. 1964) — российский художник.
 Сайфуллин, Альзам Тухватуллинович (1941—1997) — депутат Государственной думы РФ второго созыва.
 Сайфуллин, Асхат Хабибуллинович (род. 1960) — советский и российский джазмен, контрабасист и бас-гитарист.
 Сайфуллин, Вазих Кашапович (1929—2002) — советский и российский актёр, режиссёр, драматург.
 Сайфуллин, Габбас Шигабутдинович (1887—1951) — педагог, автор букварей, учебников и программ татарского языка.
 Сайфулин, Геннадий Рашидович (род. 1941) — советский и российский актёр.
 Сайфуллин, Искандэр Фуадович (род. 1955) — российский архитектор.
 Сайфулин, Рафаэль (род. 1978) — узбекский и российский футболист.
 Сайфуллин, Рафаэль Джиганшевич (род. 1952) — финский скульптор.
 Сайфулин, Ринат Нурисламович (род. 1952) — финский скульптор и художник.
 Сайфуллин, Риф Галеевич (род. 1949) — советский и российский актёр.
 Сайфуллин, Рустам Галиевич (род. 1983) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Сайфулин, Сергей (род. 1968) — российский волейболист.
 Сайфуллин, Тагир Сергеевич (1932—2007) — советский и российский хормейстер, дирижёр.
 Сайфуллин, Фарваз Абдрафикович (род. 1949) — советский и российский педагог.

Сайфуллина 
 Сайфуллина, Райса Гарифовна (1932—2013) — советская и российская актриса.

См. также 
 Сейфуллин